Voyage en France peut désigner :

 Voyage en France, un guide touristique en soixante-dix volumes du journaliste français Victor-Eugène Ardouin-Dumazet.
 Voyage en France, un album du groupe français Les Stentors.